НФЛ в сезоне 1965 — стал 46-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Западная конференция: Грин Бэй Пэкерз — Балтимор Колтс 13:10 (ot)
 Чемпионская игра НФЛ: Грин Бэй Пэкерз — Кливленд Браунс 23:12

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1965.pdf Сезон 1965 года в деталях]

Сезоны НФЛ